Sudamérica Rugby Sevens 2019 – cykl zawodów w rugby 7 dla reprezentacji krajów zrzeszonych w Sudamérica Rugby oraz zaproszonych zespołów rozegrany w formie dwóch rankingowych turniejów pomiędzy 5 a 13 stycznia 2019 roku. Służył także jako eliminacja do innych turniejów.

Sudamérica Rugby w lipcu 2017 roku potwierdził utrzymanie schematu rozgrywek i ich terminów. Zawody zostały rozegrane w formie dwóch dwudniowych rankingowych turniejów – w urugwajskim Maldonado i chilijskim Viña del Mar – w pierwszej połowie stycznia 2019 roku. W każdym z nich wzięło udział dwanaście drużyn – sześć należących do Sudamérica Rugby oraz sześć zaproszonych przez organizatorów, część z nich przysłała eksperymentalne składy. Spośród sześciu uczestniczących południowoamerykańskich zespołów o premiowane awansem miejsca w zawodach z cyklu WRSS walczyło pięć – bez mającej zagwarantowany w nich udział Argentyny.

Urugwajski turniej został rozegrany w ramach corocznego Punta del Este Sevens, którego była to już trzydziesta edycja. Z kompletem zwycięstw pierwszy dzień zakończyły Argentyna, Chile i Urugwaj. W fazie pucharowej szyki organizatorom pokrzyżowała pogoda, przez burzę nie rozegrano bowiem meczu o piąte miejsce, w finale zaś Chilijczycy pokonali Argentyńczyków. Zawody w Chile stanowiły jednocześnie część trzydziestej trzeciej edycji Viña del Mar Sevens, a zespoły zostały rozstawione na podstawie wyników pierwszego turnieju. W swoich grupach zwyciężały RPA, Niemcy i lepszym bilansem małych punktów Kolumbia, mimo porażki w grupie w turnieju triumfowali Chilijczycy, jako pierwsza drużyna z regionu zwyciężając także w całym cyklu. Reprezentacje Chile i Urugwaju uzyskały awans do turnieju kwalifikacyjnego do World Rugby Sevens Series sezonu 2019/2020 rozegranego wraz z Hong Kong Sevens 2019, Chilijczycy dodatkowo także dwóch zawodów obecnego sezonu – USA Sevens 2019 i Canada Sevens 2019.

Z obydwu turniejów zostały zaplanowane transmisje telewizyjne bądź były transmitowane w Internecie.

Punta del Este Sevens

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Viña del Mar Sevens

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja generalna

Przypisy 

2019 w rugby union
Rugby union w Urugwaju
Rugby union w Chile
Viña del Mar
2019 w Chile
Urugwaj w XXI wieku